Кру́миньш (, от krūms — куст), в русском варианте также Кру́минь, Кру́мин — латышская фамилия.

Известные носители:
 Круминьш, Артур (1879—1969) — советский и латвийский архитектор. Академик АН Латвийской ССР.
 Круминьш, Варис (1931—2004) — советский и латвийский кинорежиссёр.
 Круминь, Виктор Михайлович (1923—1990) — советский латвийский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Круминьш, Вилис Карлович (1919—2000) — советский латвийский партийный и государственный деятель.
 Круминьш, Волдемар Кристапович (1922 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Круминьш, Волдемар Мартынович (1931—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Крумин, Гаральд Иванович (1894—1943) — советский партийный деятель, журналист.
 Круминьш, Мартиньш (1900—1992) — латвийский и американский художник-импрессионист.
 Крумин, Фриц Мартынович (1892—1931) — сотрудник ВЧК/ОГПУ, кавалер ордена Красного Знамени
 Круминьш, Эдгар (1909—?) — латвийский шахматист.
 Круминь, Ян Мартынович (1894—1938) — латышский марксист, деятель революционного движения в Латвии, революционер.

См. также 
 Круминя